Džoker - igraća karta
 Joker - lik iz stripova, crtanih i igranih filmova
 Joker (Mahjong) - vrsta pločice u igri Mahjong;
 Joker (revija) - slovenski računalni časopis;
 Joker Split - trgovački centar u Splitu
 Džoker (list) - hrvatski zagonetački polumjesečnik
 Joker (film) - film iz 2019.